Dans la mythologie grecque, Sémélé est une princesse thébaine, mère de Dionysos.
 En astronomie, 86 Sémélé est un astéroïde.
 En musique :
 Semele est un opéra de Nikolaus Strungk sur un livret de Johann Philipp Förtsch (1681) ;
 Semele est un opéra de John Eccles sur un livret de William Congreve (1707) ;
 Sémélé est une tragédie lyrique de Marin Marais (1709) ;
 Semele est un opéra de Francesco Mancini sur un livret de Niccolò Giuvo (1711) ;
 Sémélé est une cantate d'Élisabeth Jacquet de La Guerre (1715) ;
 Jupiter y Semele est un opéra d'Antonio de Literes sur un livret de Jose de Canizares (1718) ;
 Sémélé est une cantate de Destouches (1719) ;
 Semele est un opéra de Georg Friedrich Haendel, qui l'a dirigé sous forme d'oratorio (1743) ;
 Sémélé est un opéra non représenté de Michel Paul Guy de Chabanon (1730-1792) ;
 Sémélé est une cantate de Paul Dukas (1889).